Фёдор Миха́йлович Тере́нтьев (1925—1963) — советский лыжник, чемпион зимних Олимпийских игр (1956), Заслуженный мастер спорта СССР (1956).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Карел по национальности

Отец — Михаил Михайлович Тероев (в советское время изменил фамилию на Терентьев), мать — Евдокия Фёдоровна (девичья фамилия — Потапова). Был седьмым ребёнком в многодетной семье (всего там было девять детей). В школе увлёкся спортом. В 1941 году семья Терентьевых оказалась на оккупированной территории.

После освобождения Падан в 1944 году был призван в РККА. Служил на Карельском фронте, рядовой, стрелок 279-го стрелкового полка.

В 1946 году на V народном лыжном празднике в Петрозаводске Фёдор Терентьев выступал за команду Беломорского военного округа, выиграв гонки на 20, 30 и 50 км. Тогда же он стал чемпионом Мурманской области по лыжным гонкам и выиграл первенство по лыжам на «Празднике Севера». В 1947 и 1948 годах стал абсолютным чемпионом на VI и VII народных лыжных праздниках Карело-Финской ССР, на VIII лыжном празднике в 1949 году стал чемпионом в гонках на 10 и 18 км.

В 1949 году Фёдор Терентьев был переведён в Москву и стал выступать за команду ЦСКА. В зимнем сезоне 1950 года, выступая за армейскую команду, завоевал серебряную медаль на первенстве СССР в эстафете 4×10 км. В зимнем сезоне 1951 года он занял третьи места в гонках на 18 и 30 км, и первое место в составе команды «Москва-1» в эстафете 4×10 км. В 1954 году он впервые в истории победил во всех трёх индивидуальных гонках чемпионата СССР, в этом же году он в составе советской команды завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по лыжному спорту в лыжной эстафете 4x10 км.

На Зимней Олимпиаде 1956 года в составе советской команды завоевал золотую медаль в лыжной эстафете 4×10 км, также ему досталась бронзовая медаль в гонке на 50 км. В 1958 году в составе советской команды завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по лыжному спорту в лыжной эстафете 4×10 км. В 1959 году на личном первенстве страны завоевал серебряную медаль в гонке на 50 км. В 1960 году на отборочных соревнованиях завоевал право на участие в Зимней Олимпиаде 1960 года, но не был включён в команду по возрасту (ему было 34 года). В марте 1960 года на чемпионате СССР Фёдор завоевал золотую медаль в эстафете 4×10 км и серебряную — в гонке на 30 км.

В 1957 году принял участие в первом чемпионате СССР по биатлону, проводившемся в формате «военизированной лыжной гонки» на 30 км со стрельбой по подвешенным шарам. На соревнованиях завоевал серебряную медаль.

В 1962 году стал чемпионом СССР в гонке на 50 км. В 1962 году поступил в Ленинградский институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.

В 1963 на армейских соревнованиях под Ленинградом выиграл гонку на 30 км.

Трагически погиб 20 января 1963 года в Ленинграде. Похоронен на кладбище родного села Паданы в Карелии.

Спортивная карьера 
Олимпийский чемпион 1956 года в эстафете 4×10 км, 13-кратный чемпион СССР: 10 км (1953), 18 км (1954, 1955), 30 км (1954), 50 км (1954, 1962), эстафета 4×10 км (1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1960).

Память 
 10 октября 2005 года на родине Фёдора Терентьева был торжественно открыт памятник спортсмену.
 28 июня 2011 года был открыт памятник в Петрозаводске на территории республиканского лыжного центра «Курган».
 16 декабря 2012 года в Петрозаводске состоялось официальное открытие Республиканского спортивного комплекса «Курган» имени олимпийского чемпиона Фёдора Терентьева.

Примечания

Литература 
 Ветераны карельского спорта — фронтовики. — Петрозаводск, 2017

Ссылки 
 Профиль спортсмена на сайте НИС «Спортивная Россия»
 Статистика Ф.Терентьева на FIS-Ski
 Статья о Фёдоре Терентьеве в журнале «Карелия»
 Памяти и чести достоин
 Судьбы карельских олимпийцев
 ОЗП 

Лыжники СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1956 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1956 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1956 года
Похороненные в Медвежьегорском районе
Родившиеся в Медвежьегорском районе
Спортсмены Карелии